Wolanów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia 
 Wolanów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wolanów
 Wolanów – stacja kolejowa w pobliżu Wolanowa, w województwie mazowieckim
 Wolanów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
 Wolanów – dawna gromada w powiecie radomskim w województwie kieleckim
 Wolanów – miejscowość koło Odessy na Ukrainie

Zobacz też 
 Kolonia Wolanów